Pomnik Juliusza Słowackiego:
 Pomnik Juliusza Słowackiego w Miłosławiu (1899)
 Pomnik Juliusza Słowackiego w Poznaniu (1923)
 Pomnik Juliusza Słowackiego we Wrocławiu (1984)
 Pomnik Juliusza Słowackiego w Warszawie (2001)